Хасебе Макото 
 Сінкай Макото
 Сугіяма Макото
 Кобаясі Макото
 Какуда Макото
 Такімото Макото 
 Ніномія Макото 
 6093 Макото
 Тегураморі Макото
 Танака Макото 
 Макото Сасамото 
 Сайто Макото 
 Кавасіма Макото
 Окіґуті Макото 
 Макото Фудзіта (хімік)
 Райку Макото